

Cinema 
 Il serpente di fuoco (The Trip) – film del 1967 diretto da Roger Corman
 The Trip – film del 2002 diretto da Miles Swain
 The Trip - film del 2021 diretto da Tommy Wirkola (2021)

Musica 
 The Trip – gruppo musicale rock progressivo italiano
 The Trip – traccia dell'album Sunshine Superman di Donovan del 1966
 The Trip – album dei The Electric Flag del 1967
 The Trip – album dei The Trip del 1970
 The Trip – album di Art Pepper del 1976

Televisione 
 The Trip – serie televisiva britannica